Bockenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Bockenbach (Kreuztal), Stadtteil von Kreuztal im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Bockenbach (Gemeinde Mettmach), Ortschaft der Gemeinde Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Gewässer:
 Bockenbach (Littfe), rechter Zufluss der Littfe in Eichen, Stadt Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Bockenbach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zum Vilskanal, zur Vils) gegenüber Mödlsbach, Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:

 Bogenbach
 Bockbach
 Bocksbach